La Boîte de Pandore peut désigner :

Cinéma 

 La Boîte de Pandore, film muet français de Louis Feuillade sorti en 1909 ;
 La Boîte de Pandore (), film franco-turc de Yeşim Ustaoğlu sorti en 2008.

Musique 

 La Boîte de Pandore, album de Julie Zenatti sorti le .

Mythologie 

 La boîte de Pandore, artefact de la mythologie grecque lié au mythe de Pandore.

Littérature 

 La Boîte de Pandore, roman de Bernard Werber sorti le .

Voir aussi